L'edizione 1975 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Viking.

Capocannoniere del torneo fu Arne Dokken (Strømsgodset), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Viking Campione di Norvegia 1975.
 Skeid, Vålerengen e Os retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1975
Campionato norvegese di calcio